Aspecto gramatical — categoria semântica
 Aspectos naturais — expressão difundida na área ambiental
 Aspectos socioculturais do autismo
 Aparência, ou aspecto aparente

Desambiguações de linguística